Соня Бейбі () — іспанська порноакторка.

У 2014 році вона змінила своє ім'я на Хлоя Клар і почала брати участь у нових проектах, одному з них, зйомках фільму «Рей Гітано», де дебютувала як актриса. Вона також працює геймером у невеликій компанії Jukegames, яка виходить на каналі DTT та на YouTube. У 2015 році вона знову з'явилася в Інтерв'ю журналу з Тетяною Дельгадо для промоутерства появи останньої у фільмі Rey Gitano.

Нагороди 
 2006 FICEB Ninfa «Best Spanish Actress» for Mantis
 2006 FICEB Ninfa nomination «Most Original Sex Scene» in Sex Angels 2 with Toni Ribas

Вибіркова фільмографія

Примітки

Посилання 

 Primera Línea Interview 
 

Іспанські порноакторки
Актори, відомі під псевдонімами